Vožd je bila srpska vladarska titula koja je ujedinjavala vojnu i civilnu vlast.

Povijest 
Riječ vožd autohtonoga je srpskoga podrijetla. U novovjekovnoj srpskoj povijesti spominje se od 1811. godine. Karađorđe Petrović se od 1804. do 1808. potpisivao kao komandant, od 1808. do 1811. godine kao predvoditelj, a od 1811. kao vožd. Nakon Karađorđa, titulu vožda je od 1815. godine nosio Miloš Obrenović, kako bi je kasnije zamijenio titulom kneza.

Nositelji titule vožda 
 Karađorđe Petrović
 Miloš Obrenović

Izvori 

Titule
Povijest Srbije